Trostjanez (ukrainisch ; russisch Тростянец, polnisch Trostianeć) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Trostjanez, Stadt in der Oblast Sumy, Rajon Trostjanez
 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Winnyzja, Rajon Trostjanez, siehe Trostjanez (Siedlung städtischen Typs)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Horodok, siehe Trostjanez (Horodok)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Slawuta, siehe Trostjanez (Slawuta)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Dolyna, siehe Trostjanez (Dolyna)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Snjatyn, siehe Trostjanez (Snjatyn)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw, siehe Trostjanez (Solotschiw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, siehe Trostjanez (Stryj)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Welyka Mychajliwka, siehe Trostjanez (Welyka Mychajliwka)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Dubno, siehe Trostjanez (Dubno)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Kostopil, siehe Trostjanez (Kostopil)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Bereschany, siehe Trostjanez (Bereschany)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Sboriw, siehe Trostjanez (Sboriw)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Rachiw, siehe Trostjanez (Rachiw)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Kaniw, siehe Trostjanez (Kaniw)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Sribne, siehe Trostjanez (Sribne)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Jampil, siehe Trostjanez (Jampil)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Tywriw, siehe Trostjanez (Tywriw)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Luzk, siehe Trostjanez (Luzk)
 Siedlung in der Oblast Tschernihiw, Rajon Itschnja, siehe Trostjanez (Itschnja)

Siehe auch:
 Rajon Trostjanez
 Trostjanyzja
 Trzcianiec
 Vernichtungslager Maly Trostinez